Třída F je označení pro několik tříd ponorek různých námořnictev.
 Třída F (1912)  – třída diesel-elektrických ponorek Námořnictva Spojených států, první ponorka nasazena do služby v roce 1912
 Třída F (1915) – trojice ponorek postavených pro Britské královské námořnictvo
 Třída F (1916) – ponorky Regia Marina (21 vyrobených) a španělského námořnictva(3 vyrobené) postavené mezi lety 1915 až 1918
 Typ F – pět ponorek japonského císařského námořnictva ve dvou podtřídách: dvě jednotky typu F1 a tři jednotky typu F2